Röda rummet kan även syfta på: 

 Röda rummet – en i rött inredd lokal, se Berns salonger
 Röda rummet (café, Borås) – kafé i Kulturhuset, Borås
 Röda Rummet (filmstudio) –  en tidigare filmstudio i Umeå
 Röda rummet (roman) – roman av August Strindberg namnad efter lokalen på Berns
 Röda rummet (serie) –  tecknad serie av Per Demervall från 1986–1988, baserad på Strindbergs roman, utkommen i två album.
 Röda rummet (tidskrift) – tidigare Fjärde Internationalen, tidskrift kopplad till Socialistiska Partiet
 Röda rummet (TV-serie) – tv-serie baserad på Strindbergs roman från 1970
 Röda rummet (TV-program) – tv-program om böcker och läsning
 Bokförlaget Röda Rummet – svenskt bokförlag som i förbindelse med Socialistiska Partiet ger ut marxistisk litteratur
 Café Röda Rummet – restaurang i Stockholm